Ercegović ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Ercegović (1895–1969), kroatischer Biologe
 Kristjan Ercegović (* 1976), kroatischer Basketballspieler
 Nadin Ercegović (* 1973), kroatische Tennisspielerin